Маникаленд () — провинция в Зимбабве. Административный центр Маникаленда — город Мутаре.

География 
Провинция Маникаленд расположена на крайнем востоке Зимбабве, вдоль её границы с Мозамбиком. Площадь провинции составляет 36 459 км². На территории Маникаленда находится высочайшая гора Зимбабве — Иньянгани (высота 2596 метров).

История 
В XIX веке на территории нынешнего Маникаленда находилась британская колония Маникаленд.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 1 571 469 человек; преимущественно это представители народа шона.

Динамика численности населения провинции по годам:

Административное деление 

Провинция подразделяется на 7 районов: Бухера, Чиманимани, Чипинге, Макони, Мутаре, Мутаса и Ньянга.

Примечания 

Провинции Зимбабве